Repozitář obecně znamená úložiště a obzvláště se toto slovo používá pro:
 softwarový repozitář — datové úložiště softwarových balíčků s počítačovými programy
 repozitář (verzování) — datové úložiště systému správy verzí
 Otevřený repozitář – úložiště pro dokumenty v režimu Open Access
 Repozitář vědeckých prací